Odontostomias är ett släkte av fiskar. Odontostomias ingår i familjen Stomiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Drakfiskartade fiskar
Odontostomias